Gerety ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Gerety (* 1940), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter L. Gerety (1912–2016), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Newark
 Pierce Joseph Gerety (1914–1983), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Beamter